Capet Silvi (en llatí: Capetus Silvius) fou un dels reis d'Alba Longa. Fill de Capis Silvi i pare de Tiberí.
El seu cognom deriva del seu avantpassat Sílvius, fill del troià Enees, el qual portava aquest nom perquè havia nascut als boscos.

Segons una llegenda medieval recollida per Geoffrey de Monmouth en la Historia Regum Britanniae, aquest rei es deia Sylvius Epitus i va succeir al seu pare en la mateixa època que Salomó d'Israel iniciava la construcció del Temple de Jerusalem i era visitat per la reina de Sabà i el rei Leil de Britània fundava Carlisle.

Arbre genealògic

Referències 

Reis d'Alba Longa